Yu Dan (hockeyster), Chinees hockeyster
 Yu Dan (schrijver), Chinees schrijver
 Yu Dan (schutter), Chinees schutter